De Lagunenevel, Messier 8 (M8), een object aan de sterrenhemel
 M8, een maat metrisch schroefdraad
 M8 Greyhound, een Amerikaanse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog
 M8 Scott, een Amerikaans gemechaniseerd artilleriestuk uit de Tweede Wereldoorlog
 Een aantal verkeerswegen:
 M8 (Azerbeidzjan)
 M8 (Groot-Brittannië)
 M8 (Hongarije)
 M8 (Ierland)
 M-8 (Montenegro)
 M08 (Oekraïne)
 M-8 (Rusland)
 M8 (Servië)
 M8 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M8 (Joegoslavië)